Dance, een verzamelnaam voor alle soorten elektronische dansmuziek (= EDM)
 Charles Dance, een Engelse acteur, regisseur en scenarioschrijve
 Dancé (Loire), een gemeente in het Franse departement Loire
 Dancé (Orne), een gemeente in het Franse departement Orne